Friedrich von Linsingen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Linsingen (um 1420) (um 1420–1495), kurpfälzischer Statthalter Friedrichs des Siegreichen und Begründer des eichsfeldischen Zweigs derer von Linsingen 
 Friedrich August Christian von Linsingen (1721–1775), anhalt-zerbstischer Geheimer Rat, Kanzler, Kammer- und Konsistorialpräsident 
 Friedrich Wilhelm Alexander von Linsingen (1786–1861), königlicher Diplomat und Oberhofmeister